2 miejscowości w Polsce: 
 Odechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Odechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew

Linki zewnętrzne